Teleradio Acireale, nota anche come T.R.A., è un'emittente televisiva privata nata ad Acireale nel 1989 e trasmetteva in analogico sul canale 44 della banda UHF e in sperimentazione sul canale VHF 3 H in DVB-T. Dopo lo switch off trasmette sui canali UHF 51 e 59 su un multiplex autonomo insieme ad altri canali.

L'emittente fu creata su iniziativa dell'Assia, Associazione degli imprenditori acesi, che stanziò i primi fondi necessari per l'acquisto delle apparecchiature e la locazione dei locali destinati alla redazione ed agli studi. Il primo direttore fu il giornalista Gaetano Rizzo che la fondò assieme all'imprenditore Alessandro Monaco e all'avvocato Gaetano Cundari. 

Il telegiornale "T.R.A. News" va in onda tutti i giorni alle ore 14.00 ed in atto è diretto da Giovanni Iozzia. In passato ha trasmesso programmazione del circuito nazionale 7 Gold. Dal 2013 in programmazione due format, "le parole sono importanti" e "Reportando" ideati da Vincenzo Barbagallo.

Collegamenti esterni 
 

Reti televisive della Sicilia
Acireale